Tom Holland peut faire référence à : Uncharted

 Tom Holland (1902-1987), un footballeur anglais ;
 Tom Holland (né en 1943), un réalisateur américain ;
  (né en 1961), le sénateur du Kansas aux États-Unis ;
 Tom Holland (né en 1968), un écrivain britannique ;
 Tom Holland (né en 1996), un acteur britannique.